Debelak ist der Familienname von:

 Janez Debelak, jugoslawischer Skispringer
 Matjaž Debelak (* 1965), jugoslawischer Skispringer
 Tilen Debelak (* 1991), slowenischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Debeljak